Der Begriff Gauliga steht für unterschiedliche Spielklassen, unter anderem:

 Gauliga (Fußball), höchste deutsche Fußballspielklasse von 1933 bis 1945
 Gauliga (Handball), höchste deutsche Feldhandballspielklasse von 1933 bis 1945
 höchste Spielklassen im Fußball im Verband Mitteldeutscher Ballspiel-Vereine von 1902 bis 1933, siehe Verband Mitteldeutscher Ballspiel-Vereine#Ligenstruktur